Chiropteromyzidae  — семейство круглошовных мух из надсемейства Sphaeroceroidea.

Описание 
Мелкие мухи длиной 1—2 мм. В гениталиях самцов 2 пары сурстилей; эдеагус экстремально длинный и тонкий, неразделённый. Самки с цилиндрической или полуокруглой сперматекой. Анальная жилка укороченная и не достигающая края крыла. Имаго обнаружены около грибов и гниющей древесины и на падали.

Классификация 
Небольшая группа, включающая 2 рода. Иногда рассматриваются в качестве трибы Chiropteromyzini в составе подсемейства Heleomyzinae, или подсемейства Chiropteromyzinae в составе семейства Heleomyzidae.	 

Chiropteromyza Frey, 1952
 — Венгрия, Финляндия
 = Chiropteromyza wegelii Frey, 1952
 = Leptometopa broersei de Meijere 1946 
Neossos Malloch, 1927 (=Ornitholeria Frey, 1930)
 Канада (Квебек)
 — Северная Америка
 —  Северная Америка и Россия (Якутия)
 Канада (Юкон)
 — Великобритания, Финляндия
 =Ornitholeria nidicola Frey, 1930

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Sphaeroceroidea